Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Adidas International) van 2003 vond plaats van 5 tot en met 11 januari 2003 in de Australische stad Sydney. Het was de 111e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Belgische Kim Clijsters won zowel de enkel- als de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sydney op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin-Hardenne was als derde geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Lindsay Davenport – zij strand­den al in de eerste ronde. Stubbs bereikte de finale, met Conchita Martínez aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Jelena Dementjeva en Janette Husárová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Conchita Martínez en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

De Belgische Justine Henin-Hardenne en Nicole Pratt uit Australië hadden de eerste ronde als eindstation.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sydney 2003
Sydney